Augustin est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Un augustin, moine de l'ordre de Saint Augustin, qui vit selon les directives spirituelles d’Augustin d'Hippone rassemblées sous la « règle de saint Augustin ».

Prénom 
Augustin est un prénom masculin fêté à différentes dates selon le saint auquel le prénom se réfère.

Variantes 
 En français, Augustin a pour variante l'ancien français Aoustin et , Auguste et pour formes féminines Augustina (basée sur le latin) et Augustine ; Agostino est une forme Italienne, Austinu en Corse.
 Hypocoristique français et nom de famille Gustin.
 Augustine en anglais, Ágoston en hongrois.

Saints chrétiens 
 Voir

Autres personnalités portant ce prénom 
 Augustin, nom de plume d'Augustin Rogeret, (né le ) est auteur de bande dessinée français.
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement : Augustin

Patronyme 

 Charles-Henri Augustin (1779-1819), aéronaute, miniaturiste et portraitiste français;
 D. J. Augustin (1987-), basketteur américain ;
 Jean-Baptiste Jacques Augustin (1759-1832), miniaturiste et portraitiste français;
 Jean-Kévin Augustin (né en 1997), footballeur français;
 Jean-Pierre Augustin (1944-2022), géographe français

Toponyme 
 Augustin, commune roumaine du județ de Brașov.
 Lac des Augustines, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Lenôtre, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.
 Voir tous les articles concernant

Média 
 Augustin est le titre d'une chanson interprétée par Brita Borg, représentante de la Suède au Concours Eurovision de la chanson 1959.

Fiction 
 Augustin, film d'Anne Fontaine (1994); également héros de deux suites : Augustin, roi du kung-fu et Nouvelle chance.
 Augustin Meaulnes, un des personnages principaux du roman d'Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes.

Notes et références

Voir aussi 
 Saint-Augustin, une station du métro parisien sur la ligne 9 dans le  de Paris.
 

Homonymie de prénom